Tentativo – come operazione empirica, vedi esperimento
 Tentativo – come delitto non giunto a compimento, vedi delitto tentato

Altri progetti